Huellas puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Cine 
 Huellas (1976), película de Henry Jaglom.
 Huellas (2012), película de Cristóbal M. Infante.
 Huellas (2012), película de Miguel Colombo.

Música 
 Huellas (1987), álbum del grupo mexicano Pandora.
 Huellas (1998), álbum de la cantante mexicana Yuri.
 Huellas (1999), álbum del grupo argentino Alianza.
 «Huellas» (1999), canción del músico chileno Joe Vasconcellos.